

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 6, w tym 3 podstawowe 
 Zastocze – wieś w woj. lubelskim, w pow. kraśnickim, w gminie Annopol
 Zastocze – część wsi Brzozówka w woj. mazowieckim, w pow. kozienickim, w gminie Grabów nad Pilicą
 Zastocze – przysiółek w woj. mazowieckim, w pow. zwoleńskim, w gminie Zwoleń
 Zastocze – wieś w woj. podlaskim, w pow. monieckim, w gminie Krypno
 Zastocze – kolonia wsi Łomy w woj. podlaskim, w pow. sokólskim, w gminie Korycin 
 Zastocze – część wsi Wola Zagojska Górna w woj. świętokrzyskim, w pow. pińczowskim, w gminie Pińczów

Inne 
 Zastocze – przystanek kolejowy